Суперкубок Израиля по футболу имени Нехамии Бен-Авраама () — израильский футбольный турнир, разыгрываемый в ежегодном матче между чемпионом Премьер-лиги Израиля и обладателем Кубка Израиля (в случае выигрыша одним клубом «дубля» — и чемпионата, и Кубка Израиля — в Суперкубке играет обладатель «дубля» и команда, занявшая в чемпионате второе место). Первый розыгрыш Суперкубка Израиля состоялся в сезоне 1956/57. До 1974 года турнир проходил от случая к случаю. В сезоне 1973/74 принято решение проводить турнир ежегодно.

В 1979 году, после смерти спортивного комментатора Нехамии Бен-Авраама, турниру присвоено его имя.

Розыгрыш турнира прекратился в 1990 году. По итогам сезона 2005/06 было принято решение возродить турнир, но начало Второй ливанской войны помешало этому.

В 2014 году Израильская футбольная ассоциация приняла решение возобновить турнир по итогам сезона 2013/14, но 30 июня 2014 года принято решение, из-за близости даты матча к дате финала чемпионата мира по футболу, отсрочить возрождение турнира на один сезон.

15 августа 2015 года состоялся матч между чемпионом и обладателем Кубка Израиля «Маккаби (Тель-Авив)» и серебряным призёром чемпионата «Хапоэль (Кирьят-Шмона)».

Нынешний обладатель Суперкубка Израиля —"Маккаби (Хайфа)", обыгравший Маккаби (Тель-Авив) в июле 2021 — 2-0.

Победы в Суперкубке по клубам

Ссылки 
 כשחיימוב וגרינפלד הצילו את המפעל: סיכום משחק אלוף האלופים
 תואר ראשון: קרית שמונה זכתה ב'אלוף האלופים'
 בעונה הבאה: סופר קאפ ושני משחקים ברבע הגמר
 בוטל משחק הסופרקאפ של ליגת העל
 Israel — List of 'Champions of Champions' (Super Cup) Finals

Суперкубок Израиля по футболу
Израиль